Dolomity Sportowa Dolina – całoroczne centrum narciarsko-snowboardowe w Bytomiu
 Deutsches Sprachdiplom – egzamin z niemieckiego
 Direct Stream Digital
 DSD – dopuszczalne saldo debetowe
 Defence Signals Directorate (DSD) – australijska wojskowa służba specjalna
 Dyrektywa 67/548/EWG (nazywana potocznie , )